Molières  je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Molières (Dordogne) – obec v departementu Dordogne
 Molières (Lot) – obec v departementu Lot
 Molières (Tarn-et-Garonne) – obec v departementu Tarn-et-Garonne
 Molières-Cavaillac – obec v departementu Gard
 Molières-Glandaz – bývalá obec v departementu Drôme, nyní součást obce Solaure en Diois
 Molières-sur-Cèze – obec v departementu Gard
 Les Molières – obec v departementu Essonne